Glenwood Plantation, Maine, plantaža
Glenwood, Minnesota, township
Glenwood (Nebraska), popisom određeno mjesto
Glenwood, Novi Meksiko, popisom određeno mjesto
Glenwood, Wisconsin, mjesto
Glenwood Landing, New York, popisom određeno mjesto